1. deild (far. 1. liga) – druga w hierarchii klasa rozgrywek piłkarskich mężczyzn na Wyspach Owczych, terytorium zależnym Królestwa Danii na Morzu Norweskim, który posiada odrębny status w ramach organizacji futbolowych, takich jak FIFA i UEFA. Cyklicznie, co roku, rozgrywa tam swoje mecze dziesięć drużyn z całego archipelagu, z których dwie najlepsze awansują do najwyższej ligi, a dwie najgorsze do drugiej ligi. Sezon, podobnie jak w kilku innych krajach skandynawskich odbywa się w ciągu jednego roku i nie dzieli się na fazy zimową i letnią, ze względu na trudne warunki pogodowe zimą.

Organizatorem rozgrywek jest założony w 1975 roku Związek Piłkarski Wysp Owczych (far. Fótbóltssamband Føroya). Ich nazwa zmieniana była dwukrotnie. Ligę tę od założenia w 1943 do 1975 określano mianem Meðaldeildin, potem od 1976 do 2004 2. deild (far. 2. liga), a od 2005 1. deild (far. 1. liga). Czasami do nazwy dodawane jest słowo menn, by podkreślić, że jest to liga męska, albowiem określenie 1. deild stosuje się także do nazwania II ligi żeńskiej.

Historia 
Pierwsze rozgrywki Meðaldeildin odbyły się w roku 1943, rok po założeniu najwyższej ligi. Nie obowiązywał wówczas system promocji, a obie klasy rozgrywek działały niezależnie od siebie. Zwycięzcą pierwszego sezonu został drugi skład stołecznego klubu HB Tórshavn. Podobnie, jak w przypadku Meistaradeildin, rozgrywki zawieszono rok później z uwagi na brak piłek w czasie pokojowej okupacji Wysp Owczych przez wojska brytyjskie. Mecze wznowiono w roku 1945.

W roku 1976, po przejęciu organizacji rozgrywek przez Fótbóltssamband Føroya ligę przemianowano na 2. deild i wprowadzono system awansów do wyższego i deklasacji do niższego poziomu rozgrywek. Pierwszym klubem, który awansował do 1. deild był Fram Tórshavn, a do niższej ligi spadł NSÍ Runavík. Wówczas w rozgrywkach brało udział 7 drużyn, liczbę tę w 1979 zwiększono do ośmiu, a w 1988 do dziesięciu.

Ponowna zmiana nazwy nastąpiła w 2005, kiedy ligę przemianowano na 1. deild.

Skład ligi w sezonie 2021

Mistrzowie i pozostali medaliści

Tabela medalowa 
Dotychczas na Wyspach Owczych odbyło się 78 edycji drugiego poziomu rozgrywek ligowych, od roku 1943 do 2021 (przerwa w roku 1944). Zwycięzcami zostawali:

Stan na 18 października 2021.

Zobacz też 
 Puchar Wysp Owczych
 I liga farerska w piłce nożnej
 III liga farerska w piłce nożnej
 IV liga farerska w piłce nożnej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Wyspy Owcze
2